Геническ:

 Геническ — город районного значения в Херсонской области Украины.
 Геническ — железнодорожная станция в городе Геническ.
 Геническ — метеорит-хондрит весом 532 грамм.
 Геническ — речной тральщик ВМС Украины.